Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lowndes () :
le comté de Lowndes, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Lowndes, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Lowndes, situé dans l'État du Mississippi.